Britannic puede referirse a los siguientes barcos transatlánticos (el último es un carguero):

  SS Britannic (1874).
  HMHS Britannic (hundido en 1916).
 MV Britannic (1929).
  MV Britannic (1967).

El término Britannic también puede aplicarse a las siguientes películas:
  Britannic (2000)